Sabatier ist:

der Familienname folgender Personen:
 Antoine Sabatier de Castres (1742–1817), französischer Journalist, Schriftsteller und Publizist
 Armand Sabatier (1834–1910), französischer Zoologe 

 Ernest Sabatier (1886–1965), französischer Missionar und Wörterbuchautor
 François Sabatier (1818–1891), französischer Gelehrter, Kunstkritiker, Übersetzer und Mäzen
 Louis Auguste Sabatier (1839–1901), französischer Theologe
 Petrus Sabatier (1682–1742), französischer Benediktiner und Textforscher an der Vetus Latina

 Raphaël Bienvenu Sabatier (1732–1811), französischer Chirurg
 Robert Sabatier (1923–2012), französischer Schriftsteller

ein akademischer Beiname:
 Sabatier (1824): Cajetan von Textor (1782–1860), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Sabatier bezeichnet:
 Sabatier (Mondkrater), einen Mondkrater
 Sabatier-Prozess, eine chemische Reaktion
 Universität Paul Sabatier (frz. Université Paul Sabatier Toulouse III, Abk. UPS)
 Mount Sabatier, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik